Евгений Скачков:
 Скачков, Евгений Викторович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Скачков, Евгений Михайлович (род. 1978) — российский футболист.